Mołczadź – rzeka na Białorusi
 Mołczadź – wieś na Białorusi

Zobacz też 
 Mołczadź (gmina) – gmina II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939